Кохан — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Кохан, Григорий Романович (1931—2014) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.
 Кохан, Гюнтер (1930—2009) — немецкий композитор и педагог.
 Кохан, Джордж (1878—1942) — американский певец, актёр водевилей, композитор и поэт-песенник, продюсер.
 Кохан, Евгений Кириллович (1936—2020) — русский писатель, поэт.
 Кохан, Евгений Павлович (1931—2021) — советский и российский военный медик.
 Кохан, Лев Соломонович (род. 1935) — советский и российский металлург, доктор технических наук.
 Кохан, Лионел (1922—2005) — еврейский историк из Великобритании.
 Кохан, Михаил Сергеевич (род. 2001) — украинский легкоатлет, метатель молота.
 Кохан, Олег Михайлович (род. 1976) — украинский кинопродюсер.
 Кохан, Ребека (род. 1984) — американская кино- и телеактриса.

Топоним 
 Кохан — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также